Moezel (rivier), de Duitse naam van deze rivier
 Mosel (wijnstreek), de wijnstreek rond deze rivier
 Mosel, een schip dat door Alexander Keith werd opgeblazen